Karoblis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Karoblytė (ledig)
Karoblienė (verheiratet)

Namensträger 

 Antanas Karoblis (1940–2007), Mathematiker und Politiker, Mitglied des Seimas
 Raimundas Karoblis (* 1968),  Verwaltungsjurist, Politiker und Diplomat
 Vincas Karoblis (1866–1939),  Jurist und Politiker

Familienname
Litauischer Personenname